Boklöss (Liposcelididae) är en familj av insekter. Boklöss ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Liposcelididae 36 arter. Särskilt förr kunde en boklus även kallas bokmal.

Boklöss är 1,5–2 millimeter långa insekter med små, oanvändbara stumpar till vingar. De påträffas ofta mellan papper i boksamlingar och arkiv. De äter främst mögel men kan också livnära sig på lim i papper och bokryggar. Boklössen kan frambringa tickande ljud som är hörbara för människor genom att de dunkar bakkroppen mot föremål som ger resonans.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa

Andra betydelser 
Bokmal kan även syfta på en person som mest ägnar sig åt läsning eller läser mycket böcker. Under 1700-talet ansågs bokmalen sakna sinne för livets verklighet.

Källor

Externa länkar 

Stövsländor